Сан Франсиско дел Прогресо има више значења:

 Сан Франсиско дел Прогресо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско дел Прогресо (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику